Виктор Гунченко (25 августа 1994, Бишкульский район, Северо-Казахстанская область, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник казахстанского клуба «Окжетпес».

Биография 
Футбольную карьеру начал в 2011 году будучи игроком клуба «Кызылжар». Вместе с командой в десятых годах становился бронзовым и серебряным призёром Первой лиги. В 2018 году дебютировал в Премьер-лиге, но Кызыл-Жар СК сразу вылетел в Первую лигу. В 2019 году выигрывает Первую лигу и возвращается в высший дивизион страны. На октябрь 2020 года сыграл за Кызылжар более 170 матчей.

Клубная статистика

Достижения 
 «Кызыл-Жар»
 Победитель Первой лиги: 2019
 Серебряный призёр Первой лиги: 2017
 Бронзовый призёр Первой лиги: 2016

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Окжетпес»